Marei ist:

 Marei, ein weiblicher Vorname 
 eine Figur im Brandner Kaspar
 Sammarei, ein katholischer Wallfahrtsort
 Santa María de Marei (Marei, O Corgo), Dorf in Galicien 

Marei ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Marei (* 1959), ägyptischer Basketballspieler 
 Assem Marei (* 1992), ägyptischer Basketballspieler
 Olivia Marei (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Tijan Marei (* 1996), deutsche Schauspielerin